Les sinus de Valsalva ou sinus aortiques désignent les petites poches (ou cavités) formées par les cuspides de la valve aortique du cœur humain. 

En fin de systole, lorsque le sang éjecté a tendance à refluer vers le ventricule gauche, ces sinus se gonflent comme des parachutes retournés afin de refermer la valve aortique et d'empêcher tout reflux sanguin. 

Les artères coronaires droite et gauche naissent, respectivement, au niveau des sinus de Valsalva antérieurs droit et gauche.

Notes et références 

Anatomie cardiaque
Aorte